Кыпакы:
Кыпакы (приток Варка-Сылькы)
Кыпакы (приток Пэккылькы)
Кыпакы (приток Таза)